Сорокин, Николай:
 Сорокин, Николай Алексеевич (род. 1964) — ректор Рязанской православной духовной семинарии.
 Сорокин, Николай Васильевич (1846—1909) — русский учёный-миколог, основоположник медицинской микологии в России.
 
 Сорокин, Николай Гаврилович (род. 1946) — чемпион СССР по пожарно-прикладному спорту.
 Сорокин, Николай Евгеньевич (1952—2013) — российский актёр театра и кино, депутат Государственной Думы РФ III созыва.
 Сорокин, Николай Егорович (1921—1975) — полный кавалер ордена Славы.
 Сорокин, Николай Михайлович (1941—2021) — русский писатель, публицист, общественный деятель.
 Сорокин, Николай Назарович (1903—1978) — советский партийный деятель, председатель Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР.
 Сорокин, Николай Тихонович (1900—1984) — советский шахматист. Примечания